Marin Cetinić (Blato na Korčuli, 2. mart 1915 — 14. jul 1996) bio je politički radnik SFRJ.

Biografija 
Kao postolarski radnik i omladinac sudelovao je u revolucionarnom pokretu. Više puta bio je hapšen i proganjan. Član KPJ od 1936. U NOB-u bio jedan od organizatora ustanka i politički rukovodilac u korčulanskom i dubrovačkom kraju, gde je obavljao funkcije sekretara SK i OK KPH.

Nakon oslobođenja bio sekretar ObK KPH za Dalmaciju i predsednik Oblasnog odbora za Dalmaciju, potpredsednik Vlade NRH, odnosno IV Sabora Hrvatske, zatim član SIV-a te sekretar za saobraćaj i veze, predsednik i potpredsednik SK SSRNJ. Biran je za poslanika Sabora SRH i poslanika Savezne skupštine. Bio je član CK SKJ i CK SKH.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih visokih odlikovanja.

Литература 
 Vojna enciklopedija (knjiga druga), Beograd 1974. godina

Рођени 1915.
Умрли 1996.
Комунисти Хрватске
Југословенски партизани
Чланови ЦК КПЈ/СКЈ
Друштвено-политички радници СР Хрватске
Друштвено-политички радници СФРЈ
Посланици Сабора СР Хрватске
Посланици Скупштине СФРЈ
Носиоци Партизанске споменице 1941.